Cesone Fabio Ambusto – politico e militare romano
 Gaio Fabio Ambusto – politico e militare romano
 Marco Fabio Ambusto – politico e generale romano, console
 Marco Fabio Ambusto – politico romano, tribuno consolare
 Numerio Fabio Ambusto – politico e militare romano
 Quinto Fabio Ambusto – politico e militare romano, tribuno consolare
 Quinto Fabio Ambusto – politico romano, dittatore